Урса́ево () — село в Азнакаевском районе Республики Татарстан Российской Федерации. Административный центр Урсаевского сельского поселения.

Географическое положение 
Село расположено в Восточном Закамье на реке Ик в устье реки Курайелга, в 23 км к северо-востоку от города Азнакаево.

История 
Окрестности села были обитаемы в эпоху камня, о чём свидетельствуют археологические находки: кости мамонта, шерстистого носорога и др. (хранятся в школьном музее), а также в эпоху бронзы, о чём свидетельствуют 8 археологических стоянок эпохи бронзы, остатки средневековых поселений.

Основание села относят к первой половине XVIII века. Известно с 1707 года. Являлось поселением башкир-вотчинников Юрмийской волости и тептярей, припущенных первыми. Уточняется, что тептяри были припущены в 1684—1690 годах.

Вплоть до 1860-х годов население относилось к сословиям башкир-вотчинников, тептярей, государственных крестьян. Основными  занятиями населения являлись  земледелие и скотоводство, были распространены колёсный и гончарный промыслы. 

Известия об Урсаево уходят вглубь истории. Сохранилась  закладная кабала 1707 года татарина деревни Урусаева Казанской дороги Уфимского уезда Кильметя Байкиева, оформившая  взятие в долг 5 рублей у башкирца деревни Ваныш Осинской дороги  Алпаута Тоишева. В 1728 году башкир деревни Урсаево Бакы Тометов занял у копииста Уфимской провинциальной канцелярии 10 рублей денег с обязательством работы у него до уплаты долга.

По IV ревизии (1782 г.), материалы которой сохранились не полностью, в деревне Урсаева были учтены тептяри в количестве 5 душ мужского пола, входившие в команду старшины Аитмамбета Ишметева, а также 17 ревизских душ тептярей команды старшины Юрмийской волости Нагайбака Асанова.

В 1795 году были учтены 186 башкир, 45 тептярей, 29 ясачных татар, 5 служилых татар. В 1816 году зафиксированы 137 душ башкир мужского пола, «припущенных оными на вечность и без документов 37 душ тептярей мужского пола при 8 дворах» и «ясачных и служилых татар 28 душ мужского пола».

В начале XX века в селе действовали 3 мечети, медресе, 2 мектеба, водяная мельница. В этот период земельный надел сельской общины составлял 7165 десятин.

В 1918 году жители Урсаево на противоположном берегу реки Ик основали новые деревни: Новоурсаево и Муслюм (Муслюминка).

До 1920 года селение входило в Тумутукскую волость Бугульминского уезда Самарской губернии. С 1920 года в составе Бугульминского кантона ТАССР. С 1930 года в Тумутукском, с 1931 года в Азнакаевском, с 1935 года в Тумутукском, с 1958 года в Азнакаевском, с 1963 года в Альметьевском, с 1965 года в Азнакаевском районах.

В 1930 году в селе был организован  колхоз «Урсаево» (первый председатель М. Абдуллин).

Население 
 Изменение численности населения села по годам (источник Татарская энциклопедия).

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения татары составили 96%.

Экономика 
Жители села работают преимущественно в крестьянских фермерских хозяйствах, занимаются полеводством, мясо-молочным скотоводством.

Инфраструктура 
В селе действуют средняя школа (с 1918 г. как школа первой ступени, в 1994 г. был основан краеведческий музей (основатель Р. С. Зарипов), в фондах хранятся рукописные книги, домашняя утварь, предметы нумизматики, документы по истории комсомола, намогильная плита булгарского периода и намогильная плита конца XV в.), дом культуры (здание построено в 1965 г.), детский сад, фельдшерско-акушерский пункт.

Религиозные объекты 
В 1998 году в селе начала действовать мечеть.

Известные люди 
И. С. Гилязов (1946—2018) — поэт, руководитель сельскохозяйственных предприятий, заслуженный работник сельского хозяйства РТ, лауреат премии Совета министров СССР.
М. М. Гилязов (р. 1960) — заслуженный строитель РФ.
Р. С. Зарипов (1944—2013) — педагог, краевед, автор 4 книг, посвященных истории родного края.
Н. М. Мириханов (р.1952) — доктор политических наук, в 1999—2010 годах полномочный представитель РТ в РФ.
Х. С. Шамсутдинов (1918—1998) — заслуженный врач РТ, главный врач Азнакаевской ЦРБ (в 1966—1974 гг.).
А. З. Шарафеев (р. 1935) — композитор, народный артист РТ, заслуженный деятель искусств Татарстана.

Примечания

Комментарии

Источники

Литература

Ссылки 
 Урсаево//Населенные пункты Республики Татарстан: Иллюстрированная энциклопедия. — Казань, 2018. — Т.1. — с. 98-99
 

Населённые пункты Азнакаевского района